Hipparchia subalbida är en fjärilsart som beskrevs av Schultz 1903. Hipparchia subalbida ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
subalbida